Nazwa ta może dotyczyć dwóch gmin (forma używana w XIX wieku
 gmina Żyrzyn (powiat puławski)
 gmina Życzyn (powiat garwoliński)

Przypisy 

Dawne gminy w województwie lubelskim